Руби́нчик — еврейская фамилия. Известные носители:

 Рубинчик, Агнесса Давыдовна (1895—1965) — актриса.
 Рубинчик, Александр Ефимович (1926—2003) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Рубинчик, Алла Марковна (1922—2010) — советская шахматистка, психиатр и учёный-медик, чемпионка Украинской ССР (1950).
 Рубинчик, Валерий Давидович (1940—2011) — белорусский и российский кинорежиссёр, сценарист.
 Рубинчик, Ефим (Хаим) Эммануилович (1903—1991) — советский партийный и хозяйственный деятель, генерал-майор инженерно-технической службы.
 Рубинчик, Лазарь Евсеевич (род. 1921) — инженер, учёный в области электропечей.
 
 Рубинчик, Мэри Павловна (Рубинчик-Александрова, род. 1949) — публицист, эссеист.
 Рубинчик, Ольга Ефимовна (род. 1959) — литературовед.
 Рубинчик, Юрий Аронович (1923—2012) — филолог-иранист.
 Рубинчик, Яков Самуилович (род. 1921) — советский химик.

См. также